

Personnalités 
 Big Maybelle (1924-1972), chanteuse de rhythm and blues américaine.
 Maybelle Carter (1909-1978), musicienne et chanteuse américaine.

Divers 
 Maybelle, série télévisée américaine sortie en 2015.

Références